Hold-up (холд-ап) — на английском и французском языках означает «ограбление (налёт) с применением угроз или насилия», «вооружённый грабёж». Засвидетельствован ещё в 1837 году как термин, обозначающий остановку, препятствие перед движением транспортного средства.

 «Ограбление» (англ. Hold-Up; 1985) — франко-канадская криминальная комедия, экранизация новеллы Джея Кронли «Быстрые перемены».
 «Hold Up» (2016) — песня американской певицы Бейонсе из её 6-го альбома.
 «Hold-Up» (ноябрь 2020) — французский псевдонаучный фильм о COVID-19.

Примечания